Сезон 2017 года — 68-й сезон Формулы-1.

Команды 

Поставщик шин — Pirelli.

Изменения в составах команд 
 В межсезонье
 Лэнс Стролл стал боевым пилотом Williams, заменив Валттери Боттаса, перешедшего в Mercedes.
 Стоффель Вандорн стал боевым пилотом McLaren, заменив Дженсона Баттона.
 Эстебан Окон покинул Manor Racing MRT и занял место Нико Хюлькенберга в Force India.
 Нико Хюлькенберг стал пилотом Рено.
 Кевин Магнуссен покинул Рено и стал пилотом Haas F1 Team.
 2 декабря 2016 Нико Росберг, являясь действующим чемпионом мира, заявил о завершении своей карьеры в Формуле-1.
 Паскаль Верляйн покинул Manor Racing MRT и стал пилотом Sauber.
 Валттери Боттас покинул Williams и стал пилотом Mercedes.
 Чемпионат покинули Фелипе Наср и Эстебан Гутьеррес.
 Фелипе Масса объявил об уходе, но после перехода Валттери Боттаса вернулся в «Формулу-1» в составе прежней команды Williams.

 По ходу сезона
 Паскаль Верляйн пропустил первые две тренировки Гран-при Австралии — врачи сочли, что он недостаточно восстановился после травм, полученных на . В первых двух Гран-при в «Заубере» его заменял тест-пилот Антонио Джовинацци.
 Фернандо Алонсо принимал участие в гонке  вместо проходившего в тот же день Гран-при Монако. В составе «Макларена» его заменил Дженсон Баттон.
 Фелипе Масса заболел по ходу тренировок на Гран-при Венгрии и был заменён в «Уильямсе» Полом ди Рестой, первоначально работавшим на этом Гран-при комментатором.
 Пьер Гасли заменил Даниила Квята в составе «Торо Россо» перед Гран-при Малайзии.
 Джолион Палмер покинул «Рено» после Гран-при Японии, его заменил Карлос Сайнс.
 На Гран-при США Брендон Хартли заменил в «Торо Россо» Гасли, участвовавшего в финале сезона японской Супер-Формулы, а Сайнса заменил Квят.
 Перед Гран-при Мексики в «Торо Россо» вернулся Пьер Гасли, а Брендон Хартли заменил Квята.
 Квят был уволен из «Торо Россо».

Изменения в командах 
 Toro Rosso возвращается к использованию моторов Renault.
 Sauber будут поставлять моторы 2016 года Ferrari.
 Manor Racing MRT покидает чемпионат из-за финансовых проблем.

Изменения в календаре 
 Гран-при Германии исключён из календаря чемпионата из-за нехватки денег на проведение на автодроме Нюрбургринг.
 Гонка на трассе в Баку сменила статус с Гран-при Европы на Гран-при Азербайджана.

Презентации болидов

Тестовые сессии

Календарь на сезон 

Обновлённая версия календаря была представлена 30 ноября 2016 года.

Результаты Гран-при

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Результаты квалификаций 
Места в таблице распределены по наилучшему результату

Штрафы 
С 2014 года в Формуле 1 действует система штрафных баллов, которые пилоту начисляются за различные нарушения. Если в течение 12 месяцев гонщик наберёт 12 баллов, он будет отстранён от участия в чемпионате на одну гонку. Спустя год полученный штраф сгорает.

Примечания 

Сезоны Формулы-1